Oberfell steht für:

 Oberfell, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz. 
 Oberfell (Gemeinde St. Oswald), Ortsteil von St. Oswald, Bezirk Melk, Niederösterreich

 das obere Fell bei Säugetieren